

Sportowcy 
 Luis Fernando Delgado Célis (ur. 1962) – meksykański piłkarz, reprezentant kraju
 Luis Delgado Vargas (ur. 1965) – hiszpański piłkarz
 Luís Manuel Ferreira Delgado (ur. 1979) – angolski piłkarz, reprezentant kraju
 Luis Enrique Delgado Mantilla (ur. 1980) – kolumbijski piłkarz
 Luis Eduardo „Luso” Delgado Pacheco (ur. 1984) – hiszpański piłkarz
 Luis Antonio „Chapa” Delgado Tapia (ur. 1990) – meksykański piłkarz

Inni 
 Luis Delgado Aparicio (1940–2015) – peruwiański polityk
 Luis Delgado (ur. 1956) – hiszpański muzyk